Puchar Europy w snowboardzie w sezonie 2019/2020 to kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się 21 listopada 2019 roku w holenderskim Landgraaf zawodami w slopestyle'u. Początkowo ostatnie zawody sezonu, będące konkursem big air, miały zostać rozegrane 18 kwietnia 2020 roku w szwajcarskim Corvatsch, ale zostały odwołane. Tak więc finałowe zawody Pucharu Europy zostały rozegrane 8 marca 2020 w austriackim Tauplitz. Były to zmagania w konkurencji slalomu równoległego.

Łącznie zostało rozegranych 25 konkursów dla kobiet i 26 dla mężczyzn.

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL)
 gigant równoległy (PGS)
 snowcross
 halfpipe
 slopestyle
 big air

Kalendarz i wyniki Pucharu Europy

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2019 w sportach zimowych
2020 w sportach zimowych
Puchar Europy w snowboardzie
2019 w Europie
2020 w Europie